Старые Челны — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Челны — село в Алькеевском районе Республики Татарстан.
 Старые Челны — село в Нурлатском районе Республики Татарстан.